Le mot Baccarisse correspond à :

Patronyme 
 Mauricio Bacarisse (1895-1931), un poète et écrivain espagnol. 
 Salvador Bacarisse Chinoria (1898-1963), un compositeur espagnol.

Toponyme 
 Gazax-et-Baccarisse, une commune française située dans le département du Gers

Homophone 
 Baccharis, un genre de plantes buissonnantes de la famille des Asteraceae.